Perseke ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Perseke (1893–1978), deutscher Pädagoge und Puppenspieler
 Karl Perseke (1843–1907), deutscher Landwirtschaftslehrer und Fachbuchautor